Хакенсак има више значења:
 Хакенсак (Њу Џерзи)
 Хакенсак (Минесота)